Капустинский сельский совет (укр. Капустинська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Капустинский сельский совет — в Володарском районе Киевской области.
 Капустинский сельский совет — в Яготинском районе Киевской области.
 Капустинский сельский совет — в Липоводолинском районе Сумской области.
 Капустинский сельский совет — в Збаражском районе Тернопольской области.
 Капустинский сельский совет — в Чортковском районе Тернопольской области.
 Капустинский сельский совет — в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Капустинский сельский совет — в Шполянском районе Черкасской области.